Zdunowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Zdunowo, village de la voïvodie de Mazovie
 Zdunowo, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Zdunowo, quartier de la ville de Szczecin